

Muzeum Górnośląskie 
 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (zał. 1910 jako niem. Beuthener Museum), obecna nazwa pol. od 1950 
 niem. Städtisches Museum Beuthen (1928–1932), pol. Muzeum Miejskie w Bytomiu
 niem. Oberschlesisches Landesmuseum (1932–1945), pol. Górnośląskie Muzeum Krajowe
 Muzeum Śląskie w Bytomiu (1945–1950)
 Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen (niem. Oberschlesisches Landesmuseum), otwarte w 1983

(Muzeum) Górnośląski Park Etnograficzny 
 Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” (zał. 1974), obecna nazwa od 2010
 Górnośląski Park Etnograficzny (1974–2010)